Кромвель () — город, расположенный в округе Мидлсекс (штат Коннектикут, США) с населением 14382 человек (2016).

Город назван в честь Оливера Кромвеля — лорд-протектора Англии, Шотландии и Ирландии.

Образование 
В городе 4 государственные школы (одна — начальная, две — средние и одна — высшая), а также расположен Колледж и семинария Святых Апостолов.

Примечания 

Города Коннектикута
Населённые пункты округа Мидлсекс (Коннектикут)